Национальная лига 1973/1974 () — 63-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 17 августа 1973 года и закончился 1 июня 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1973/1974 на rsssf.com 
 Сезон 1973/1974 на сайте austriasoccer.at 

1973/1974
Спорт в Австрии в 1973 году
Спорт в Австрии в 1974 году
Австрия
Австрия